Armand Carabén i Ribó (1931-2011), advocat, economista, i dirigent esportiu català.
 Josep Carabén i Vendrell (1869-1929), empresari i polític català, avi de l'anterior.
 David Carabén, músic català, membre de Mishima